Бу́ря столе́тия:
  — снежный шторм, накрывший Северную Америку в марте 1993.
 «Буря столетия» — киносценарий Стивена Кинга, изданный книгой.
 «Буря столетия» — мини-сериал, поставленный по сценарию Стивена Кинга.